Honeyville může být:

 Honeyville (Indiana) – vesnice v Indianě
 Honeyville (Utah) – město v Utahu